«Caravane» () — третій альбом французького співака Рафаеля Ароша, виданий у 2005 році.

Композиції 
Caravane (3'31)
Ne partons pas fâchés (3'13)
C'est bon aujourd'hui (2'07)
Chanson pour Patrick Dewaere (3'46)
Et dans 150 ans (2'32)
Les petits bateaux (3'24)
La route de nuit (3'00)
Schengen (3'13)
Peut-être a-t-il rêvé ? (2'45)
La ballade du pauvre (3'37)
Funambule (Instrumentale) (3'15)

Інформація 
Artwork By – ALD
Bass – Alain Verderosa, Laurent Vernerey, Simon Edwards
Drums – Mathieu Rabaté, Richard Kolinka
Guitar – Thomas Semence
Guitar, Backing Vocals – Carlos Alomar
Guitar, Piano, Synthesizer, Bass, Harmonica – Raphaël (2)
Mixed By – Bénédicte Schmitt (tracks: 3, 4, 10), Dominique Blanc-Francard (tracks: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11), Jean Lamoot (tracks: 7)
Photography – Albin De La Simone, Caroline Manset, Jean-Baptiste Mondino
Piano, Synthesizer, Backing Vocals – Albin De La Simone
Producer – Dominique Blanc-Francard, Jean Lamoot, Raphaël (2)
Recorded By – Jean Lamoot
Recorded By, Mastered By – Dominique Blanc-Francard
Written-By – Raphaël Haroche*

Музичні альбоми 2005
Альбоми Raphaël